Bobaia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bobaia (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Bobaia (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara